Head over Heels peut désigner :

Cinéma 
 Head Over Heels, un film américain de Paul Bern et Victor Schertzinger sorti en 1922 ;
 Head Over Heels, un court métrage américain de Roy Del Ruth sorti en 1925 ; 
 Head Over Heels, un film britannique de Sonnie Hale sorti en 1937 ;
 Head Over Heels, un film américain de Joan Micklin Silver sorti en 1979 ; 
 Head Over Heels, le titre original du film américain Folles de lui de Mark Waters sorti en 2001 ; 
 Head over Heels, un court métrage nommé aux Oscars en 2013 ;

Télévision 
 Head Over Heels, une série télévisée britannique diffusée en 1993 ;
 Head Over Heels, une série télévisée américaine diffusée en 1997 ;
 Head over Heels, une série télévisée tchèque réalisée à partir de 2014 ;

Musique 
 Head Over Heels, un album du groupe Poco sorti en 1975 ;
 Head over Heels, une chanson du groupe ABBA sortie en 1982 ;
 Head over Heels, un album du groupe Cocteau Twins sorti en 1983 ;
 Head over Heels, une chanson du groupe Tears for Fears sortie en 1985 ;
 Head over Heels, un album de Paula Abdul sorti en 1995 ;
 Head over Heels, un album de Chromeo sorti en 2018 ;

Théâtre 
 Head Over Heels, une comédie musicale ;

Jeu vidéo 
 Head over Heels, un jeu vidéo d'Ocean Software sorti en 1987.